Кубок футбольной федерации Южной Азии 2015 года — 11-й чемпионат Южной Азии по футболу. Турнир проводился в столице индийского штата Керала Тируванантапураме с 23 декабря 2015 года по 3 января 2016 года. Титул защищала сборная Афганистана.

Участники 
Было принято решение о допуске к участию в турнире чемпиона предыдущего розыгрыша — сборной Афганистана, несмотря на то, что в 2014 году Афганистан покинул САФФ и вошёл в состав Федерации футбола Центральной Азии.

Кроме Афганистана в турнире должны были принять участие все 7 стран — участниц САФФ. Однако за месяц до начала соревнований от участия в них отказался Пакистан. Причиной отказа стали разногласия внутри Футбольной федерации Пакистана, приведшие к фактическому параличу в деятельности этой организации.

Таким образом в турнире приняли участие 7 сборных команд. После жеребьёвки они распределились по двум группам.

 В скобках — место команды в рейтинге ФИФА на момент проведения жеребьёвки.

В полуфинал выходили 2 первых команды из каждой группы.

Групповая стадия 
 Начало всех матчей приведено по стандартному индийскому времени — UTC+5:30

Группа А

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Примечания 

Спорт в Индии в 2015 году
Футбол в Азии в 2015 году
Декабрь 2015 года
Январь 2016 года
Международные соревнования по футболу в Индии
Керала